Али-эль-Гарби () — город на юго-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Майсан. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, на обоих берегах реки Тигр, на высоте 11 метров над уровнем моря.
Али-эль-Гарби расположен на расстоянии приблизительно 78 километров к северо-западу от Эль-Амары, административного центра провинции и на расстоянии 222 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 5 706 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака